Altin Lala (Tiranë, 18 de Novembro de 1975), é um treinador e ex-futebolista Albanês que atuava como volante. seu último clube como jogador de futebol foi o Hannover 96. atualmente está como assistente técnico da Seleção Albanesa e comanda a Seleção Albanesa Sub-19.

Naturais de Tirana
Treinadores de futebol da Albânia
Futebolistas da Albânia
Futebolistas do Hannover 96
Treinadores da Seleção Albanesa de Futebol Sub-19
Jogadores da Seleção Albanesa de Futebol